Meneci (fill de Jàpet)
 Meneci (fill d'Àctor)
 Meneci (pastor)
 Meneci d'Opunt, pare d'Antianira.